Köpings kyrka kan syfta på:

Köpings kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Köpingsbygdens församling i Västerås stift
Köpings kyrka, Öland – en kyrkobyggnad i Växjö stift

Se även
Köpinge kyrka, Skåne
Stora Köpinge kyrka, Skåne